Miejscowości w Polsce: 
 Malice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Malice – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Malice – przysiółek w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Świercze, sołectwo Bruliny
 Malice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Malice – dzielnica Blachowni w woj. śląskim, w pow. częstochowskim

Zobacz też: 
 Malice Kościelne
 Malice – film
 Malice – grupa muzyczna